Замечание:
 Замечание — краткое суждение по поводу чего-либо увиденного, услышанного, прочитанного.
 Замечание — один из видов церковного взыскания в протестантизме.

См. также 
 
 Выговор